Елберта има више значења:
 Елберта (Јута)
 Елберта (Алабама)
 Елберта (Мичиген)